Hough puede referirse a:

 Hough (Escocia)
 Hough (Ohio), Estados Unidos
 Hough (Oklahoma), Estados Unidos
 Romeyn Beck Hough, un médico, botánico, y explorador estadounidense

Inglaterra 
 Hough (Alderley Edge), Cheshire Este, Cheshire
 Hough (Wybunbury), Cheshire Este, Cheshire
 Hough-on-the-Hill, Lincolnshire
 Hough Green, Halton, Cheshire
 Hough Side, Leeds, Yorkshire del Oeste